Блант () — округ в штате Алабама, США. Население по переписи 2020 года — 59 134 человека. Административный центр — Онеонта.

Официально образован в 1818 году.

География 
Расположен в северо-восточной части штата, в пределах плато Камберленд.  и , два основных притока реки , протекают на западе и в центральной части округа. Гора Белл и часть вершины  находятся в северо-восточной части. Межштатная автомагистраль I-65 является основной транспортной артерией округа, проходящей с севера на юг на западных окраинах. Другими крупными путями являются шоссе  (юго-запад),  (центр и северо-восток) и  (север).  — главный воздушный узел региона, расположенный в административном центре.

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1685 км², из которых 1670 км² составляет суша и 15 км² — водные объекты (0,89 %).

Соседние округа

Климат 
Для округа характерно долгое жаркое лето, что обусловлено переходом влажного тропического воздуха с просторов Мексиканского залива. Зимы прохладные и довольно короткие, снегопады очень редки. Осадки обильные в течение всего года, а длительные засухи редки. Сильные штормы, включая торнадо, характерны для данного региона.

История 
Образован актом законодательного собрания территории Алабама 6 февраля 1818 года. Впоследствии некоторые земли округа перешли в состав других единиц, а именно Джефферсона, Маршалла, Уолкера и Калмена. Назван в честь губернатора Теннесси , который направил войска Эндрю Джексона в Алабаму во время крикской войны. Многие из людей Джексона позднее стали первыми поселенцами округа и основали торговый пост в современном . Одним из первых поселенцев региона является Джордж Пауэлл, ставший одним из первых топографов Алабамы, а также написавший первый отчёт об истории округа.

В первой половине XIX века  стал известным курортом для отдыха богатых людей юга, привлекаемых местными минеральными источниками. В период Гражданской войны, в мае 1863 года генерал Конфедерации Нейтан Бедфорд Форрест атаковал войска полковника Союза , пытавшиеся пересечь . Во время рейда сёстры Селия и Уинни Мэй Мёрфри захватили трёх солдат Союза, пока они спали, и доставили их к Форресту. В 1880-х годах округ стал крупным регионом по производству железа, что способствовало развитию сталелитейной промышленности в соседнем Бирмингеме. В 1937 году Джей Брек Масгроув вошел в историю, открыв единственный в Алабаме подпольный ночной клуб и казино в Бангор-Кейв. Занимая переднюю часть пещеры, нелегальный клуб привлекал танцоров, игроков и преступников, прежде чем губернатор  приказал закрыть его.

Население 

По переписи населения 2020 года в округе проживало 59 134 жителя. Плотность населения — 35,41 чел. на один квадратный километр. Расовый состав населения: белые — 84,15 %, чёрные или афроамериканцы — 1,4 %, испаноязычные или латиноамериканцы — 9,76 % и представители других рас — 4,69 %.

Орган власти 
Управляется специальной комиссией, подконтрольной . Состоит из пяти представителей. Выборы проходят раз в четыре года.

Экономика 
В XIX веке в округе преобладало сельское хозяйство. Основными культурами являлись хлопок, кукуруза и пшеница. После Гражданской войны железная руда, добываемая в округе, способствовала индустриальному буму в Бирмингеме. В 1889 году  и  приобрели шахты Champion и провели к ним ответвление железной дороги Луисвилл—Нашвилл. В период 1925—1967 годов шахта поставляла сырьё для печей , TCI и  в Бирмингеме и Republic в Гадсдене. Из-за упадка сталелитейной промышленности 1970-х годов тысячи жителей округа потеряли работу.

По данным переписи 2020 года, средний годичный доход домохозяйства составляет 48 922 долл., что на 6 % ниже среднего уровня по штату и на 24,73 % ниже среднего по стране. По состоянию на май 2022 года, уровень безработицы в округе составил 2 %.

Образование 
Система образования округа состоит из 16 школ.

Культура и достопримечательности 
В округе находятся несколько пещер, включая Бангор и , возраст которой оценивается более чем в 260 миллионов лет.

В парке Палисейдс расположен дендрарий, а также строения исторической деревни; здесь же находится дом пионеров Мёрфри, построенный в 1820 году поселенцем Дэниэлом Мёрфри и являющийся одним из старейших сооружений в округе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Блант
 

Округа Алабамы
Появились в 1818 году